Boboș steht für:

 Boboș (Bacău), ein Dorf im Kreis Bacău, Rumänien

Boboș ist der Familienname folgender Personen:

 Ștefan Boboș (* 1923), rumänischer Politiker (PCR) und Diplomat